Dušan Perniš (Nitra, 28 de Novembro de 1984) é um futebolista eslovaco que atua como goleiro. Atualmente, defende o Slovan Bratislava.

Links Externos
 Perfil em Soccerway

Goleiros da Eslováquia
Futebolistas da Eslováquia
Futebolistas do Mestský Športový Klub Žilina
Futebolistas do Dundee United Football Club
Futebolistas do MKS Pogoń Szczecin
Futebolistas do SK Slovan Bratislava
Futebolistas do Iraklis FC
Futebolistas do PFK Beroe
Jogadores da Seleção Eslovaca de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010